Geografia:

 Fínties, ciutat de Sicília

Onomàstica:

 Fínties d'Agrigent, tirà d'Agrigent